Асе́ншен () или Асансьо́н () — приход штата Луизиана, США. Официально образован в 1807 году. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 114 393 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь прихода равняется 784,771 км2, из которых 751,101 км2 — суша, и 33,670 км2, или 3,750 %, — это водоёмы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года на территории прихода проживает 76 627 жителей в составе 26 691 домашних хозяйства и 20 792 семей. Плотность населения составляет 101,00 человек на км2. На территории прихода насчитывается 29 172 жилых строения, при плотности застройки около 39,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 77,39 %, афроамериканцы — 20,28 %, коренные американцы (индейцы) — 0,27 %, азиаты — 0,34 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,99 %, представители двух или более рас — 0,70 %. Испаноязычные составляли 2,46 % населения независимо от расы.

В составе 42,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 13,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 22,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 18,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 5,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,85 человека, и средний размер семьи 3,25 человека.

Возрастной состав прихода: 30,10 % — моложе 18 лет, 9,50 % — от 18 до 24, 32,60 % — от 25 до 44, 20,20 % — от 45 до 64, и 7,70 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя прихода — 32 года. На каждые 100 женщин приходится 96,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,50 мужчин.

Средний доход на домохозяйство прихода составлял 44 288 USD, на семью — 50 626 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 41 109 USD против 23 054 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 858 USD. Около 10,70 % семей и 12,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 15,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства прихода Асеншен, штат Луизиана
  Национальная ассоциация округов США
  Сайт шерифа прихода Асеншен
  Weekly Citizen newspaper
  Библиотека прихода Асеншен
  Explore the History and Culture of Southeastern Louisiana, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary
  Census shows shift

Приходы Луизианы